Митрополи́т Иларио́н (в миру Иван Ананьев; , Нижний Новгород — , Суздаль) — епископ Русской православной церкви, митрополит Суздальский и Юрьевский, один из основателей и первый строитель Свято-Успенского монастыря «Флорищева пустынь».

Канонизирован в лике святителей, память 27 декабря.

Биография 
Родился а в семье нижегородского священника Анании и его жены Мелании.

С ранних лет он показал себя смышлёным ребёнком. Отец, видя не по летам быстрое развитие сына, решил научить его грамоте и, к великому удивлению всех, Иоанн уже к четырём годам прочитал все книги, которые давались в те времена детям при обучении: букварь, часослов и псалтырь.

В 1636 году, когда Иоанну было пять лет, умерла его мать. Спустя три года Анания, по благословению Патриарха Иоасафа, ушёл в козьмодемьянский Спасский монастырь на реке Юнге, за 50 вёрст вниз по Волге, взяв с собой сына. Там он принял монашеский постриг с именем Антоний. В этом незнатном монастыре и прошли детство и юность Иоанна.

Когда Иоанну было 16 лет, он, взяв у отца благословение, пошёл навестить своих родных в село Кириково. Родные, «положиша намерение» женить Иоанна. Иоанн долго не соглашался, желая для себя монашеского пути, но в итоге уступил и сочетался браком с дочерью священника из соседнего села, по имени Ксения. Её брат Павел, будущий епископ Коломенский, подвизался в то время в Троицкой Балахнинской Пафнутьевой пустыни.

Через полтора года Ксения, заболев, скончалась. Горько плакал молодой вдовец: «О, люте моего несчастия и злополучения! О, люте моего вдовства младолетного! Не хотех было браком сочетатися, днесь же не могу претерпети разлучения. Премилостивый Владыко … вем, яко неисповедимы суть щедроты человеколюбия Твоего, но не могу престати от сего жалосте скорбного нашествия». Родные советовали жениться повторно, но теперь Иоанн был непреклонен.

Постригся в монашество 11 декабря 1653 года в возрасте 22 лет. Уединившись в Флорищеву пустынь Иларион стал известным патриарху Никону, к которому он примкнул в деле исправления церковных книг.

22 мая 1654 года патриарх Никон по просьбе братии посвятил Илариона в сан иеромонаха, признав его «зело искусным в Священном Писании».

Слава о его подвижничестве привлекла Фёдора Алексеевича; он дважды посетил пустынь, приказал построить в ней церковь и назначил Илариона архиепископом суздальским. 11 декабря 1682 года Иларион был рукоположён в сан архиепископа Суздальского и Юрьевского. В январе 1682 года подписал грамоту об отмене местничества уже в чине архиепископа Суздальского и Юрьевского. В Суздальской епархии Иларион строил, восстанавливал и украшал храмы. Только в Суздале на его средства было построено пять церквей и перестроен древний собор. В том же году при венчании второго брака царя Иларион получил белый клобук и сан митрополита.

В 1699 году митрополитом Суздальским Иларионом торжественно были открыты мощи преподобной Ефвросинии Суздальской, которые до тех пор оставались под спудом.

В округе митрополит Иларион построил тридцать храмов.

Умер а. Погребён в суздальском соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы. У его гробницы совершались чудеса и исцеления, около двадцати из них засвидетельствованы в древнем житии святителя. Житие митрополита Илариона составлено его учениками, первое издание датируется 1868 годом.

Почитание 
Как писал исследователь древнерусской живописи и краевед Василий Георгиевский, «он был великий подвижник благочестия, прославленный за свои подвиги ещё в здешней жизни и достигший единственно за свои высокие нравственные совершенства „сана святительского“».

В декабре 2007 года отмечалось 300 лет со дня кончины митрополита Илариона.

18 декабря 2018 году на встрече с митрополитом Владимирским и Суздальским Евлогием директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова поддержала идею Владимирской епархии канонизировать митрополита Илариона. Она заявила о готовности музея помочь епархии в этом деле научно-исследовательскими материалами.

Литература 
 
 
 Орлов С., свящ. Святитель Иларион Суздальский и его обитель на Красной Флорищевой горе. — , 2012. — 320 с. — 1000 экз. — ISBN 5-88213-102-2
 Житие Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского: стихотворное изложение в сопровождении текстов краткой и пространной редакций / [сост. М. Ю. Глазков]. — Владимир: Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник; 2015. — (серия: Публикация музейного памятника, вып. 7) — 195 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-906608-26-0
 Морохин А. В. Митрополит Суздальский и Юрьевский Иларион и «ревнители древнего благочестия» // Историк и источник. Сборник статей к юбилею Сергея Николаевича Кистерева. — СПб.: «Искусство России», 2018. — С. 579—599.

Примечания

Ссылки 
 Преподобный Иларион. Первый строитель Флорищевой пустыни, впоследствии митрополит Суздальский и Юрьевский
 

Епископы Русской православной церкви
Митрополиты Русской православной церкви
Православные святые
Персоналии:Флорищева пустынь